Markovići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Markovići, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Markovići, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Markovići, une localité située dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Markovići, un village situé dans la municipalité de Vižinada, comitat d'Istrie ;
au Monténégro
 Markovići, un village situé dans la municipalité de Budva.